Die Gauliga Hessen-Nassau 1943/44 war die dritte Spielzeit der Gauliga Hessen-Nassau (offiziell: Bereichsklasse Hessen-Nassau) im Fußball. Die von Rudi Keller trainierte Mannschaft der Offenbacher Kickers sicherte sich ungefährdet mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft und zog damit zum fünften Mal in Folge in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft ein, unterlag dort aber wie schon im Vorjahr im ersten Spiel der K.o.-Runde. Aufgrund der kriegsbedingt immer schwierigeren Bedingungen blieb dies die letzte Gaumeisterschaft. Zur Spielzeit 1944/45 wurde zwar noch einmal eine in neun Staffeln unterteilte Runde angesetzt, und es wurden noch bis ins Jahr 1945 hinein Spiele ausgetragen, von denen aber nur wenige Ergebnisse bekannt sind; ein Meister konnte nicht mehr ermittelt werden.

Abschlusstabelle 

|}

Quellen 
 
 Gauliga Hessen-Nassau 1943/44 bei claudionicoletti.eu

1943
Fußballsaison 1943/44